Jaume Comas Cladera (1882 - 1964), metge oculista i polític republicà mallorquí
 Jaume Comas i Font (n. 1974), exjugador de bàsquet català
 Jaume Comas i Gras (Barcelona, 1948), actor català
 Jaume Comas i Guixera (Barcelona, 1903 – Barcelona, 1968), exjugador de futbol català
 Jaume Comas i Jo (1892 - 1966), sindicalista i dirigent socialista català